Старокадомский, Леонид Михайлович (1875—1961) — русский врач, полярный исследователь.
 Старокадомский, Михаил Агафангелович (1889—1973) — богослов.
 Старокадомский, Михаил Леонидович (1901—1954) — советский композитор, лауреат Сталинской премии; сын Л. М. Старокадомского.